Strabo  – asteroide
 Strabo  – cratere lunare
 Strabone  – geografo e storico greco antico
 Strabo  – cognomen romano
 grafia latina di Strabone
 Strabo  – un drago nella serie di sei romanzi fantasy Landover